Чу́чо Вальде́с (, полное имя Хесу́с Диони́сио Вальде́с (); род. 9 октября 1941, , Куба) — кубинский пианист, композитор и аранжировщик. В 1972 году основал группу Irakere (:en:Irakere), один из наиболее известных кубинских латино-джаз-бэндов.

Вместе с пианистом Гонсало Рубалькабой (:en:Gonzalo Rubalcaba) Вальдес считается одним из величайших кубинских джазовых пианистов. Его отец, Бебо Вальдес — известнейший кубинский пианист и бывший директор знаменитого гаванского ночного клуба Тропикана (:en:Tropicana Club).

Чучо получил три премии «Грэмми» — первую в 1978 году за альбом «Live at Newport» в исполнении Irakere; вторую в 1998 за вклад его джаз-бэнда Crisol (основан в 1997) в компакт-диск «Havana» двумя песнями «Mr. Bruce» и «Mambo para Roy», написанными Чучо. Третью в 2003 за альбом «Live at the Village Vanguard».

В 2008 году Sony выпустила альбом Чучо и его отца Бебо.

Сын Чучо, Чучито, пианист, играет современный джаз и, как и его предки, является одарённым музыкантом.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Chucho Valdes Presents New Band  Havana Times, Feb 14, 2009 
 Chucho Valdés на afrocubaweb.com
  Irakere (Africanismo) 
 valdeschucho.com — Официальная страница Чучо Вальдеса 
 https://web.archive.org/web/20070927210458/http://www.rondomagazin.de/jazz/v/valdes/valdes.htm 
 http://www.mp3.com/chucho-vald%E9s/artists/7174/biography.html 
 Телепередача "Энигма" с Чучо Вальдес на канале "Культура" 

Джазмены Кубы
Композиторы XX века
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Лауреаты премии «Грэмми»
Аранжировщики